Pwo steht für:

 Pwo (Volk), eine sinotibetische Volksgruppe in Asien, Untergruppe der Karen (Volk)
 Pwo (Sprache), eine karenische Sprache
 Pwo-Polymerase
 Bleiwolframat, eine kristalline chemische Verbindung

PWO steht für:
 Protiwowosduschnaja oborona, die Luftverteidigung der Sowjetunion
 Progress-Werk Oberkirch, deutscher Autozulieferer

Abkürzung